Blidari se poate referi la:
Blidari, Bacău
Blidari, Dâmbovița
Blidari, Gorj
Blidari, Maramureș
Blidari, Vâlcea
Blidari (Cârligele), Vrancea 	
Blidari (Dumitrești), Vrancea